Gli IX Giochi asiatici si disputarono a Nuova Delhi, India, dal 19 novembre al 4 dicembre 1982.

Medagliere

Risultati 
 Nuoto
 Pallacanestro
 Pallanuoto

Altri progetti

Collegamenti esterni